Basset Griffon Vendéen steht für folgende Hunderassen: 
 Grand Basset Griffon Vendéen
 Petit Basset Griffon Vendéen